Gräsbacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräsbacktjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (8,81 ha)
Gräsbacktjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn